L'NBA Development League All-Star Weekend 2010, svoltosi a Dallas, vide la vittoria finale della West conference sulla East conference per 98 a 81.

Brian Butch, dei Bakersfield Jam, fu nominato MVP della partita.

Venerdì

NBA D-League Shooting Stars Competition

Team A
 Carlos Powell, Albuquerque Thunderbirds
 Pat Carroll, Iowa Energy
 Trey Gilder, Maine Red Claws

Team B
 Desmon Farmer, Reno Bighorns
 Brian Butch, Bakersfield Jam
 Donell Taylor, Idaho Stampede

in grassetto è indicato il vincitore

Three-Point Shootout

 Morris Almond, Springfield Armor
 Rob Kurz, Fort Wayne Mad Ants

 Blake Ahearn, Bakersfield Jam
 Andre Ingram, Utah Flash

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

 Tony Danridge, Albuquerque Thunderbirds
 Trey Gilder, Maine Red Claws

 Dar Tucker, Los Angeles D-Fenders
 Alonzo Gee, Austin Toros

in grassetto è indicato il vincitore

Sabato

All-Star Game - Squadre

Eastern Conference

Western Conference

Voci correlate
 NBA Development League 2009-2010
 NBA All-Star Weekend 2010

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2010
All-Star Game 2010